Ядро е нарицателно за тяло, място или простраство, което се намира във вътрешността на друго тяло или пространство, представлява неговата същност, най-важната част. Може да се отнася за:
 атомно ядро - съставна част на атома, съдържащ протоните и неутроните
 клетъчно ядро - клетъчен органел
 планетно ядро - централната част на планета
 Земно ядро - централната част на Земята
 звездно ядро – централната част на звезда
 процесорно ядро – компонент на микропроцесорите
 ядро (галактика) - струпване на звезди в центъра на галактика
 ядро (математика) - ядро на изображение (хомеоморфизъм, линейно изображение...)
 Сричково ядро – елемент на сричката
 Ядро (операционна система) - основен компонент на операционна система